Daniel István
 Daniel István (1639–1688) főkirálybíró
 Daniel István (1684–1774) főkirálybíró
 Daniel István (1751–1772) hadnagy, fordító

Dániel István
 Dániel István (1876–1927) postaigazgató